Tetramorium microgyna — вид рода Tetramorium подсемейства Myrmicinae семейства муравьёв.

Описание 
Мелкие социально-паразитические муравьи (длина самок около 3 мм), известные только по маткам. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Tetramorium microgyna обнаружены только в муравейниках Tetramorium sericeiventre и Tetramorium sepositum.
Описан в 1918 году по самкам, включён в состав видовой группы Tetramorium sericeiventre species group рода Tetramorium из трибы Crematogastrini (Tetramoriini).

Распространение 
Афротропика. Вид известен только в южной Африке.

Красная книга 
Эти муравьи включены в «Красный список угрожаемых видов» () международной Красной книги Всемирного союза охраны природы (The World Conservation Union, IUCN) в статусе Vulnerable D2 (таксоны в уязвимости или под угрозой исчезновения).

Примечания

Литература 
 Bolton B. The ant tribe Tetramoriini (Hymenoptera: Formicidae). The genus Tetramorium Mayr in the Ethiopian zoogeographical region. Bull. Br. Mus. (Nat. Hist.) Entomol. 1980. 40, 3: 193—384.

Ссылки 

Tetramorium
Животные, описанные в 1918 году
Насекомые Африки
Эндемики Южной Африки